Macks Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Macks Island (Georgia)
 Macks Island (Mississippi)
 Macks Island (New Jersey)

in Kanada:
 Macks Island (Neufundland und Labrador)